Clarión, een vulkanisch eiland behorend tot de Mexicaanse Revillagigedo Archipel
 Clarion Workshop, een zesweekse workshop voor aspirant sciencefiction en fantasy schrijvers
 Clarion (platenlabel), een Amerikaans platenlabel
 Clarion (programmeertaal), een programmeertaal 
 Clarion (Iowa) in Iowa
 Clarion (Pennsylvania) in Pennsylvania
 Clarion County in Pennsylvania